Запросы «Дзирайя», «Цунадэ» и «Оротимару» перенаправляются сюда. О персонажах аниме и манги «Наруто» см. Дзирайя (Наруто), Цунадэ (Наруто), Оротимару (Наруто).
 — японская серия рассказов, создававшаяся разными авторами на протяжении нескольких десятков лет в конце периода Эдо. Главным героем серии является Дзирайя, ниндзя, владеющий магией и способный призывать жаб.

Сюжет 

, молодой потомок могущественного рода, владеющего землями на Кюсю, вынужден спасаться бегством после нападения врагов на за́мок его семьи. Оказавшись в провинции Этиго, Огата, или Дзирайя, становится преступником. Он пытается напасть на бессмертного отшельника, живущего на вершине , но тот легко избегает нападения. Отшельник обучает Дзирайю призывать жаб — по его просьбе жабы увеличиваются в размерах и могут перевозить большие грузы, — а также превращаться в жабу. После этого Дзирайя становится благородным разбойником: вместе со своими людьми грабит богатых и помогает бедным. Он женится на , молодой красавице, способной вызывать или превращаться в большую улитку. Позже одного из разбойников Дзирайи, , околдовывает змея, и он сам получает способность превращаться в огромного змея. Ясягоро, или , нападает на Дзирайю. Тот обороняется вместе с женой, но оба падают без сознания от змеиного яда. Другой разбойник, преданный Дзирайе, приходит ему на помощь. На этом месте история, не закончившись, обрывается.

Интересно отметить, что основными возможностями волшебников японцы полагали вызов или превращение в жаб, змей, улиток, птиц или пауков, причём эти способности сочетались как в игре «камень, ножницы, бумага».

История создания 
Первое упоминание о персонаже по имени Дзирайя появляется в книге , которую написал Канватэй Онитакэ (). Главным героем книги был благородный разбойник по имени Дзирайя. По ней была создана постановка для японского кукольного театра дзёрури. «Сказание о храбром Дзирайе» было основано на этой работе; в период с 1839 по 1868 год несколько авторов написали 43 главы «Сказания», однако на момент прекращения оно не было завершено. «Сказание» пользовалось популярностью среди читателей: в библиотеке Эдо оно было вторым по количеству имевшихся экземпляров.

Драматург  поставил одноимённую пьесу для театра кабуки, впервые демонстрировавшуюся в эдоском театре Каварадзаки-дза в июле 1852 года. Главную роль Дзирайи исполнял актёр , а роль его противника Оротимару — отец актёра, . Утагава Кунисада, один из известнейших художников укиё-э, изображал этих актёров, играющих роли персонажей «Сказания о храбром Дзирайе», на своих гравюрах.
В 1921 году режиссёр Сёдзо Макино снял фильм , главную роль в котором исполнял Мацуносукэ Оноэ. Персонажи «Сказания о храбром Дзирайе» продолжают оказывать влияние на современную японскую мангу и компьютерные игры.

Примечания 

Книги по алфавиту
Сочинения японских авторов